Symbioribatidae är en familj av kvalster. Symbioribatidae ingår i överfamiljen Oripodoidea, ordningen Sarcoptiformes, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Symbioribatidae 2 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Symbioribatidae